El nombre Michael Bennett puede referirse a las siguientes personas:
Michael Bennett, boxeador estadounidense;
Michael Bennett, ciclista británico.